Станісла́вська () — жіноча форма польського прізвища Станіславський.

 Відомі носії 
 Станіславська Адель (1976) — українська поетеса і прозаїк.
 Станіславська Тетяна Василівна (Нікітіна-Станіславська) (1907—1991) — театральна акторка, режисерка, педагогиня, фундатор лялькових театрів, заслужена артистка УРСР.
 Станіславська Станіслава Юліанівна (Станіслава Висоцька, Дзенґелевська; 1877—1941) — видатна польська акторка і театральна діячка.

Польські прізвища